Angela Neumann (1960), een Duits actrice
 Balthasar Neumann (1687-1753), een Duits architect
 Carl Neumann (componist) (1822-?), een Duits componist, militair kapelmeester en hoornist
 Chuck Neumann, een Amerikaans triatleet
 Elsa Neumann (1872-1902), Duits natuurkundige
 Elisabeth Noelle-Neumann (1916-2010), een Duits communicatiewetenschapper
 Erich Neumann (psycholoog) (1905-1960), een Duits-Israëlisch psycholoog, psychoanalyticus en psychotherapeut
 Erich Neumann (staatssecretaris) (1892-1948), een Duits naziambtenaar en -politicus
 Franz Ernst Neumann (1798-1895), Duits mineraloog, natuurkundige en wiskundige
 Herbert Neumann (1953), een Duits voetballer en trainer
 Hildegard Neumann (1919), een Tsjecho-Slowaaks kampbewaakster in de Tweede Wereldoorlog
 Joachim Neander (1650-1680), oorspronkelijk Joachim Neumann, een Duits predikant en gezangendichter
 Johannes Nepomucenus Neumann (1811-1860), een Tsjechisch missionaris
 John von Neumann (1903-1957), oorspronkelijk Neumann János, een Hongaars-Amerikaans wiskundige
 Joseph Bernard Neumann (1853-1927), Resident Lampongsche Districten
 Liselotte Neumann (1966), een Zweeds golfer
 Maur Neumann van Padang (1894-1986), Nederlands vulcanoloog
 Oscar Neumann (1867-1946), een Duits ornitholoog
 Peter Horst Neumann (1936-2009), een Duits dichter, essayist en literatuurwetenschapper
 Robert Neumann (1897-1975), een Oostenrijks schrijver en journalist
 Robin Neumann (1997), een Nederlandse zwemster
 Therese Neumann (1898-1962), een Beiers zieneres en mystica
 Václav Neumann (1920-1995), een Tsjechisch dirigent, musicoloog, historicus en filosoof

Zie ook 
 Neuman (doorverwijspagina)